Yagami steht für:
 Yagami (Familienname), japanischer Name, Namensträger siehe dort
 (9788) Yagami, Asteroid des Hauptgürtels